Camins de Ferro del Nord-est d'Espanya
 necessitats educatives especials